Чемпионат Азии по гандболу среди женщин 2010 прошёл в Казахстане с 19 по 25 декабря 2010 года. Это 13-й по счёту турнир.

Турнир являлся отборочным к чемпионату мира 2011. Четыре лучшие команды участвовали на чемпионате.

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC+6).

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Классификация

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте Японской ассоциации гандбола

женщины
гандбол
гандбол
гандбол
Гандбол в Казахстане
2010 год в гандболе
Декабрь 2010 года